Titanic II steht für:
 ein geplantes Passagierschiff, siehe Titanic II (Schiff)
 einen US-amerikanischen Low-Budget-Film aus dem Jahr 2010, siehe Titanic 2 – Die Rückkehr
 ein Verwaltungsgebäude in Bern, siehe Bundesamt für Informatik und Telekommunikation#Standorte